Mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie to zawody pływackie. Ich organizatorem jest LEN – Europejska Federacja Pływacka. Zawody odbywają się na krótkim basenie (25-metrowym). Są one mniej prestiżowe niż rozgrywane co dwa lata mistrzostwa Europy w pływaniu. W ramach zawodów rozgrywane są tylko konkurencje pływackie.

Historia mistrzostw 
Zawody odbywają się corocznie. Do 1996 roku zawody nazywały się the European Sprint Swimming Championships – mistrzostwa Europy w sprintach pływackich. Obecnie zawodnicy i zawodnicy rywalizują na wszystkich dystansach.

Konkurencje mistrzostw 

Zawodnicy i zawodniczki startują w 5 stylach pływackich: stylu dowolnym (kraul), stylu motylkowym (delfinie), stylu grzbietowym, stylu klasycznym (żabce) oraz w stylu zmiennym. Na rozgrywane konkurencje składają się (odpowiednio kobiet i mężczyzn):

 Indywidualnie:
 50 m (wszystkie style oprócz zmiennego)
 100 m (wszystkie style)
 200 m (wszystkie style)
 400 m (dowolny i zmienny)
 800 m (dowolny, tylko kobiety)
 1500 m (dowolny, tylko mężczyźni)
 Sztafety:
 4 × 50 m (dowolny)
 4 × 50 m (zmienny)

Klasyfikacja medalowa 
Stan po ME 2021

Zobacz też 
 mistrzostwa Europy w pływaniu
 mistrzostwa świata w pływaniu
 mistrzostwa świata w pływaniu na krótkim basenie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polski Związek Pływacki
 Ligue Européenne de Natation (LEN) – Europejska Federacja Pływacka
 swimrankings.net

!